A nagy vonatrablás, 1855
 A nagy vonatrablás, film Edwin S. Porter rendezésében, 1903-ból
 A nagy vonatrablás, 1963, egy esemény Linslade közelében
 A nagy vonatrablás, Michael Crichton regénye
 The Great St Trinian's Train Robbery, 1966-os film, Frank Launder és Sidney Gilliat rendezésében
 A nagy vonatrablás, 1978-as film, rendezte: Michael Crichton